Novelty (muziek)
Novelty (Missouri)